Эллиптические координаты — двумерная ортогональная система координат, в которой координатными линиями являются конфокальные эллипсы и гиперболы. За два фокуса  и  обычно берутся точки  и  на оси  декартовой системы координат.

Основное определение 
Эллиптические координаты  обычно определяются по правилу:

 

где , .

Таким образом определяется семейство конфокальных эллипсов и гипербол. Тригонометрическое тождество
 
показывает, что линии уровня  являются эллипсами, а тождество из гиперболической геометрии
 
показывает, что линии уровня  являются гиперболами.

Коэффициенты Ламэ 
Коэффициенты Ламэ для эллиптических координат  равны
 
Тождества для двойного угла позволяют привести их к виду
 
Элемент площади равен:
 
а лапласиан равен
 
Прочие дифференциальные операторы могут быть получены подстановкой коэффициентов Ламэ в общие формулы для ортогональных координат.
Например, градиент скалярного поля  записывается:
 
где
 ,
 .

Другое определение 
Иногда используется другое более геометрически интуитивное определение эллиптических координат :

 

Таким образом, линии уровня  являются эллипсами, а линии уровня  являются гиперболами. При этом
 
 
Координаты  имеют простую связь с расстояниями до фокусов  и . Для любой точки на плоскости

 

где  — расстояния до фокусов  соответственно.

Таким образом:

 
Напомним, что  и  находятся в точках  и  соответственно.

Недостатком этой системы координат является то, что она не отображается взаимно однозначно на декартовы координаты:

Коэффициенты Ламэ 
Коэффициенты Ламэ для альтернативных эллиптических координат  равны:
 
 
Элемент площади равен
 
а лапласиан равен
 
Прочие дифференциальные операторы могут быть получены подстановкой коэффициентов Ламэ в общие формулы для ортогональных координат.

Литература

См. также 
 Окружность Аполлония

Системы координат